Анатолий Викторович Кретов (22 июля 1976, Макеевка, Донецкая область) — украинский футболист, выступавший на позиции полузащитника. Сыграл 22 матча в высшей лиге Украины.

Биография 
Воспитанник футбольной школы донецкого «Шахтёра». На взрослом уровне начал выступать в 1993 году в любительской команде «Кировец» (Макеевка). В 1990-е годы играл во второй лиге России за тобольский «Иртыш», нижневартовский «Самотлор-XXI» и «Спартак» (Луховицы). Также выступал во второй лиге Украины за «Металлург» (Комсомольское) и «Оскол» (Купянск).

В 2001 году уехал выступать в Финляндию, играл за клуб третьего дивизиона «ЯБК» (Якобстад) и команду второго дивизиона «ГБК» (Коккола).

В 2003 году вернулся на Украину и присоединился к команде «Нефтяник» (Ахтырка), в которой провёл следующие шесть сезонов. В сезоне 2006/07 со своим клубом стал победителем первой лиги и следующий сезон провёл в высшей лиге, где сыграл 22 матча, однако по итогам сезона команда вылетела обратно в первую лигу. Спустя сезон снова уехал в Финляндию, а в конце карьеры выступал за «Макеевуголь» из своего родного города. В возрасте 37 лет завершил спортивную карьеру.

Окончил Донецкий институт физической культуры, спорта и туризма (1998). С 2014 года работал детским тренером в системе донецкого «Шахтёра». Одновременно продолжал играть на любительском уровне, в 2015 году в составе ФК «Макеевка» стал финалистом первого розыгрыша Кубка ДНР и был признан лучшим полузащитником турнира, а в 2016 году во второй раз стал финалистом турнира в составе «ОД Донецкая Республика». В 2017 году, выступая за команду «Ника», был признан лучшим игроком открытого зимнего первенства Донецка.

Личная жизнь 
Старший брат Виталий (род. 1975) тоже был футболистом, играл за клубы низших дивизионов Украины, России и Финляндии. Во многих клубах играл вместе с братом.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Тобол» Тобольск
Игроки ФК «Югра»
Игроки ФК «Горняк» Комсомольское
Игроки ФК «Луховицы»
Игроки ФК «Оскол» Купянск
Игроки ФК «Якобстад»
Игроки ФК ГБК
Игроки ФК «Нефтяник-Укрнефть»
Игроки ФК «Никополь»
Футбольные тренеры Украины
Тренеры ФК «Чайка» Петропавловская Борщаговка
Выпускники Донецкого института здоровья, физического воспитания и спорта